Владимир Семенюк:
 Семенюк, Владимир Владимирович (род. 1935) — советский и российский шахматист.
 Семенюк, Владимир Онуфриевич (род. 1937) — хоровой дирижёр, заслуженный артист РФ.